Elmore County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Elmore County (Alabama) – okres státu Alabama
 Elmore County (Idaho) – okres státu Idaho